Массе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Пуатьє, 80 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2017 року Массе, Бує-Сен-Поль i Серсе було об'єднано в новий муніципалітет Валь-ан-Вінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 571,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Массе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Массе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр